WDR72 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 102 амінокислот, а молекулярна маса — 123 425.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки